Borneostraat (Amsterdam)
 Borneostraat (Almelo)
 Borneostraat (Almere)
 Borneostraat (Baarn)
 Borneostraat (Beverwijk)
 Borneostraat (Doetichem)
 Borneostraat (Enschede)
 Borneostraat (Groningen)
 Borneostraat (Haarlem)
 Borneostraat (Leeuwarden)
 Borneostraat (Leiden)
 Borneostraat (Nijmegen)
 Borneostraat (Utrecht)
 Borneostraat (Vlaardingen)
 Borneostraat (Wormerveer)
 Borneostraat (Zwolle)